Les Parrossaz sont un sommet de la chaîne des Aravis, à  d'altitude, entre les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie.

Notes et références

Liens externes 
 Géologie des Parrossaz

Sommet des Alpes françaises
Sommet en Haute-Savoie
Sommet en Savoie
La Clusaz